Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs* in der ukrainischen Oblast Sumy.

Die folgende Tabelle enthält die Städte und Siedlungen städtischen Typs der Oblast, ihre ukrainischen Namen, die Rajons, denen sie angehören, sowie ihre Einwohnerzahlen für das Jahr 2014.

Nachweis 

!
Sumy